Bohoduchiw (; ) ist eine Stadt in der Ukraine und das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons im Nordwesten der Oblast Charkiw mit etwa 15.000 Einwohnern (2020).

Geographie 
Bohoduchiw liegt am rechten Ufer des Flusses Merla, einem 116 km langen, linken Nebenfluss der Worskla, 60 km nordwestlich des Oblastzentrums Charkiw und 55 km östlich von Ochtyrka. Die Stadt hat einen Bahnhof an der Bahnstrecke Sumy – Charkiw.

Zur Stadtgemeinde gehören auch noch die Dörfer Moskalenky (), Mussijky (), Paljanytschnyky () und Semeniw Jar ().

Geschichte 
Gegründet im Jahr 1662 erhielt der Ort 1781 den Status einer Stadt. Im 19. Jahrhundert war die Stadt das Verwaltungszentrum des Ujesd Bohoduchiw im Gouvernement Charkow.
Am 7. August 1943 wurde die Stadt von der Besatzung der Wehrmacht durch die Rote Armee befreit.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Marija Hrintschenko (; 1863–1928), ukrainische Folkloristin, Schriftstellerin und Übersetzerin
 Wiktor Iwtschenko (1912–1972), ukrainisch-sowjetischer Filmregisseur
 Nina Ruslanowa (1945–2021), sowjetische bzw. russische Schauspielerin
 Andrij Rewa (* 1966), ukrainischer Politiker

Bevölkerungsentwicklung 

Quellen:
1787–1854;
1959–2015

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Charkiw
Rajon Bohoduchiw